Негенцов може да се отнася за:

 Генчо Негенцов, български писател, поет и преводач, известен с псевдонима Ран Босилек;
 Димитър Негенцов, български учител и общественик;
 Христо Негенцов, виден български педагог, брат на писателя Ран Босилек.